VAB — аббревиатура:

 VAB () — Всеукраинский акционерный банк
 VAB () — здание вертикальной сборки
 VAB () — французский бронетранспортёр